Села:
 Верхня Кринка — Донецька область, Єнакієвська міська рада
 Верхня Кринка — Донецька область, Макіївська міська рада